Moretti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aldo Moretti
 Giuseppe L. Moretti